Bundestagswahlkreis 274 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Heidelberg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rastatt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Eberswalde – Bernau – Bad Freienwalde (1990 bis 1998)